«Друзі» () — телесеріал
 «Friends» — альбом-саундтрек Елтона Джона до однойменного фільму.
 «Друзі» () — фільм 1971 року.
 «Friends» — пісня канадського співака і автора пісень Джастіна Бібера та американського продюсера звукозапису BloodPop.

Див. також 
 Friend